Le féral est une race du jeu de rôle Donjons et Dragons de l’univers Eberron.

Origine 

Un féral est un humanoïde possédant du sang de lycanthrope. Pour les plus néophytes, cela veut dire qu'un de ses ancêtres est un garou.
De cet ancêtre, il a gardé un caractère sauvage, ainsi on trouve assez rarement des représentants de cette race dans les grandes villes. Ils préfèrent largement les zones rurales. Hormis cela, ils sont civilisés : ils n'attaqueront personne sans raison (du moins pas plus que quelqu'un d'une autre race).

Aptitude 

Ils ont une aptitude raciale appelée la sauvagerie. Ils peuvent se transformer légèrement en prenant des traits plus sauvages. Selon les cas, sous cette forme, ils peuvent être plus forts, plus agiles ou plus endurants, des griffes ou des crocs peuvent pousser, la peau se transformer en un véritable cuir protecteur, l'odorat devenir surhumain, se déplacer plus vite ou escalader avec beaucoup plus d'aisance. Cette transformation n'est que temporaire. À savoir que malgré le nom, un féral dans cet état garde toute sa capacité de jugement.

Apparence et attitude 

En moyenne légèrement plus petit que l'humain standard, il est aussi moins sociable, moins intelligent, mais compense par une adresse supérieure et son aptitude de "sauvagerie". Quand il se déplace avec des représentants d'autres races, il n'est pas rare de la voir sauter de buisson en buisson alors que le reste de la troupe marche tranquillement au milieu de chemin.

Question règles, cela signifie que le féral bénéficie d'un bonus de +2 en Dextérité, mais subit un malus équivalent à la fois en Intelligence et en Charisme. Outre cela, il profite d'un bonus de +2 en équilibre, en escalade et en saut.

Annexes

Bibliographie 
Le supplément Eberron du jeu de rôles Donjons et Dragons

Voir aussi 

 Lycanthrope (Donjons et Dragons)

Eberron
Créature de Donjons et Dragons

en:Shifter (Eberron)